HMS Inconstant je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Inconstant (1914) 
 HMS Inconstant (H49)

Inconstant